Arkadiusz Pawełczyk (ur. 1959) – nadinspektor Policji 
 Ewaryst Pawełczyk (1917-2008) – polski farmaceuta
 Irena Pawełczyk (ur. 1934) – polska saneczkarka, mistrzyni Europy
 Maciej Pawełczyk (ur. 1980) – reżyser i producent teledysków

Polskie nazwiska